La provincia de Perugia es una provincia de la región de Umbría, en Italia. Su capital es la ciudad de Perugia.

Tiene un área de 6.337,16 km², y una población total de 657.786 habitantes, en 2018.

Las cinco ciudades más pobladas de la provincia son: Perugia, Foligno, Città di Castello, Spoleto y Gubbio.

La provincia de Perugia tiene 59 municipios, que se reparten del siguiente modo:

Referencias 

 Istituto Nazionale di Statistica

Enlaces externos 
 Provincia di Perugia